Ermanno III di Baden
 Ermanno III di Hochstaden
 Ermanno III di Svevia

Pagine correlate 
Ermanno